Суноврат може да се односи на:

 Суноврат, биљни род породице -{Amaryllidaceae}-
 Суноврат, албум српске музичке групе Игралом